Georg Wilhelm Detharding ist der Name folgender Personen:

* Georg Wilhelm Detharding (Jurist) (1701–1782), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Georg Wilhelm Detharding (Mediziner) (1797–1882), deutscher Mediziner